Арден — фамилия.

Известные носители 
 Арден, Майкл (род. 1982) — американский актёр и певец.
 Арден, Роберт (1922—2004) — британский актёр кино и телевидения.
 Арден, Ханна (род. 1995) — шведская актриса театра и кино.
 Арден, Элизабет (настоящее имя Флоренс Найтингейл Грэм; 1884—1966) — канадская предпринимательница, косметолог, основательница косметической империи.

Псевдонимы 
 Ив Арден (настоящее имя Юнис Мэри Кэденс; 1908—1990) — американская актриса.
 Том Арден (настоящее имя Дэвид Рейн; 1961—2015) — австралийский писатель-фантаст.

Другое 
 Арден — бельгийская лошадь, общее название нескольких пород лошадей: арденская лошадь, старая фламандская лошадь, брабантская лошадь.

Примечания